

Musica 
 Orchestre Lamoureux – una delle più antiche orchestre sinfoniche francesi

Persone 
 Abraham César Lamoureux (1640-1692) – scultore francese
 Charles Lamoureux (1834-1889) – musicista e direttore d'orchestra francese
 Jocelyne Lamoureux (1989) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Monique Lamoureux (1989) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Robert Lamoureux (1920-2011) – attore, regista, commediografo e paroliere francese